Il singolare del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Behrend che ha battuto in finale Werner Eschauer 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (Campione)
 Marc Rosset (primo turno)
 Mariano Puerta (quarti di finale)
 Stefano Galvani (secondo turno)

 Filippo Volandri (secondo turno)
 Werner Eschauer (finale)
 Giorgio Galimberti (secondo turno)
 Peter Luczak (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2003